Syntagma steht für:
 Syntagma, eine linear angeordnete Verbindung sprachlicher Elemente
eine Kompanie innerhalb der Makedonischen Phalanx
 ein Regiment der griechischen Armee, siehe Tagma (Einheit) #Neuzeit
 Syntagma (Schriftensammlung), Sammlung von Schriften 
 Syntagma kata stoicheion, spätbyzantinisches Rechtsbuch (1334/35)

Siehe auch:
 Syntagma-Platz